De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 1991 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1991. De race werd verreden op 9 juni 1991 op de Salzburgring nabij Salzburg, Oostenrijk.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1991
Oostenrijk
Sportevenement in Salzburg